Nara eller NARA har flere betydninger:

Steder og områder 
 Nara-præfekturet - en præfektur i Japan
 Nara (by i Nara) - hovedbyen i Nara-præfekturet, Japan
 Nara (flod) - en flod i Rusland

Efternavn
 Kurumi Nara (født 1991), Japansk tennisspiller
 Tatsuki Nara (født 1993), Japansk fodboldspiller
 Yasuyoshi Nara (født 1982), Japansk fodboldspiller
 Yoshitomo Nara (født 1959), Japansk kunstner

Andet 
 Nara-folket - en nilotisk etnisk gruppe, der bor i den østlige del af Eritrea i Gash-Barka-regionen
 Nara (sprog) - Nara-folkets sprog
 Shikamaru Nara - fiktionskarakter i manga og anime serien Naruto
 National Archives and Records Administration
 Nara-perioden - Japansk periode i årene 710 til 794 e.Kr.